Александр Жилинский:
 Жилинский, Александр Гаврилович — Георгиевский кавалер; полковник; № 4205; 25 декабря 1828.
 Жилинский, Александр Евгеньевич (1955—2020) — советский, украинский композитор, заслуженный деятель искусств Украины.
 Жилинский, Александр Ианнуарьевич (1871—?) — русский общественный деятель, статский советник.
 Жилинский, Александр Николаевич (1884—1937) — революционер, полиграфист, участник Октябрьской революции и Гражданской войны, партийно-хозяйственный деятель.